Slanted ist:
 eine Variation der Schriftlage (Schrägstellung), siehe Schriftschnitt#Variation der Schriftlage
 die vom Verlag Slanted Publishers herausgegebene Zeitschrift für Typografie